

Cognomi 
 Calabro – cognome italiano
 Calabrò – cognome italiano

Persone
 Antonio Calabro – allenatore ed ex calciatore italiano
 Frank Calabro – politico australiano
 Louis Calabro – compositore statunitense
 Kevin Calabro – commentatore sportivo statunitense
 Marian Calabro – scrittrice statunitense
 Neill Calabro – regista statunitense
 Raffaele Calabro – vescovo cattolico italiano
 Richard Calabro – attore britannico
 Sandro Calabro – calciatore olandese
 Thomas Calabro – attore statunitense

Variante Calabrò
 Antonio Calabrò – giornalista e saggista italiano
 Corrado Calabrò – giurista, scrittore e poeta italiano
 Cosimo Antonio Calabrò, politico italiano
 Fabio KoRyu Calabrò – cantautore italiano
 Francesco Calabrò – medico e patriota italiano
 Gioacchino Calabrò – fantino e avvocato italiano
 Giuseppe Calabrò – avvocato italiano
 Iliana Calabró – attrice argentina
 Juan Carlos Calabró – attore e comico 
 Raffaele Calabrò – politico e medico italiano
 Tore Edmondo Calabrò – scultore, pittore e ritrattista italiano
 Victorio Calabró – politico e sindacalista argentino

Geografia

Italia
Calabrò – frazione di Mileto in provincia di Vibo Valentia

Storia
Calabro – inerente all'antico popolo dei Calabri, stanziati in epoca preromana sul versante adriatico della penisola salentina
Calabro – inerente all'antica Calabria, corrispondente all'attuale penisola salentina (ricompresa in epoca romana dapprima nella regio II Apulia et Calabria, poi nella provincia di Apulia et Calabria)
Calabro – inerente all'attuale regione Calabria